Vanja Sutlić (otac), filozof
 Vanja Sutlić (sin), ravnatelj HRT-a